Välimaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1959), musicien et auteur finlandais
Kirsi Välimaa (née en 1973), fondeuse finlandaise
 (né en 1989), joueur finlandais de football américain
 (né en 1978), nageur olympique finlandais
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1993), joueur finno-américain de soccer

Voir aussi
Vaalimaa, village de la vallée de la Kymi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois